Termin DLS ima više značenja.

 Ograničena pretraga u dubinu, algoritam
 DLS format, fajl format